Csen Hung (1968) kínai színésznő
 Csen Hung (1970) olimpiai ezüstérmes kínai softballjátékos
 Csen Hung (1979) kétszeres világbajnoki bronzérmes kínai tollaslabdázó, olimpikon
 Csen Hung (1994) kínai műkorcsolyázó